Mariposa Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Mariposa Township (Iowa)
 Mariposa Township (Nebraska)

in Kanada:
 Mariposa Township (Ontario)